

Cinema 
 Scalera Film –  società di produzione e distribuzione cinematografica italiana

Persone 
Giuseppe Scalera – politico italiano
Maria Antonia Scalera Stellini –  poetessa e drammaturga italiana
Vanessa Scalera –  attrice italiana